Słoneczny Stok – część Kalisza
 Słoneczny Stok – część Olsztyna
 Słoneczny Stok – część Białegostoku
 Słoneczny Stok – osiedle Zamościa

Dzielnice i osiedla polskich miast